Уро́чище Боро́мля () — часть Сеймского регионального ландшафтного парка (с 1995 года), зоологический памятник природы общегосударственного значения (1975-1995), расположенный на территории Конотопского района (Сумская область, Украина). 

Площадь — 55 га.

История 
Статус памятника природы был присвоен постановлением Совета министров УССР от 14.10.75 N 780-р. В 1995 году после создания Сеймского регионального ландшафтного парка урочище было включено в его состав.

Описание 
Природоохранный объект создан с целью охраны урочища на левом берегу реки Сейм. Местность представлена меандрированным руслом Сейма и множеством стариц. Памятник природы занимает квадраты 102 (уч. 1-9, 11-12), 103 (уч. 1-8, 12) Новомутинского лесничества на территории Хижковского сельсовета — между селами Хижки, Прилужье и Камень.

Ближайший населённый пункт — село Хижки, город — Конотоп.

Природа 
Растительность представлена лиственными (пойменная дубрава) лесами, луговой и болотной типами растительности. Леса представлены доминирующими дубами, клёнами и липами. Здесь встречаются 400—500-летние дубы. По берегам водоемов растут кустарники и осока.

Является местом гнездования лесных и водоплавающих птиц. В урочище обитают косули, дикие свиньи, бобры, заяц серый, куница лесная, барсук, выдра речная, лисица рыжая, лось. Здесь встречаются такие птицы цапля серая, грачи, скворцы, сойки, дрозды, дятлы.

Примечания

Литература 
 Географическая энциклопедия Украины. Издательство Украинская советская энциклопедия. 1989.
 Заповідні скарби Сумщини. С., 2001; Вивчення біологічного різноманіття у басейні річки Ворскла. Х., 2002
 Вейсберг Б. С., Нестеренко П. А., Стефаров П. А. От Десны до Ворсклы: Путеводитель. Х., 1986; Природно-заповідний фонд Української РСР. К., 1986.

Ссылки 
 Приказ от 12.12.2012 Про затвердження Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Боромля"
 Про памятник природы на сайте Энциклопедия современной Украины

Сумский район
Гидрологические природоохранные объекты Сумской области
Гидрологические памятники природы